Bärentobel ist ein Talname:

 Bärentobel (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im mittleren Tal des Bärentobelbach (Nassach), linker Zufluss der Nassach  im Weiterwald im Stadtgebiet von Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg 
 Bärentobel (Schanielabach), linker Bergbachgraben zum Schanielabach oder Schanienlenbach (zur Landquart) vor St. Antönien, Gemeinde Luzein, Bezirk Prättigau-Davos, Kanton Graubünden
 Bärentobel, Obertal des Sevelenbachs, linker Zufluss des Alpenrheins bei Sevelen, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Bärentobel, Tal des Bärentobelbach (Schranggabach), rechter Zufluss des Schranggabachs (zur Landquart) im Gemeindegebiet von Grüsch, Bezirk Prättigau/Davos, Kanton Graubünden

Siehe auch:
 Bärenbach
 Bärenbachstal